Швейцария на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 138 спортсменами в семи видах спорта.

После того как Карло Янка, выиграв гигантский слалом, завоевал 6-е золото для Швейцарии, Олимпийские игры в Ванкувере стали для швейцарцев самыми успешными зимними Играми в истории по количеству золотых наград. На летних же Играх швейцарцы последний раз выигрывали более 5 золотых наград в 1928 году в Амстердаме.

Прыгун с трамплина Симон Амман к 2 золотым медалям, выигранным 8 годами ранее в Солт-Лейк-Сити, добавил 2 золота в Ванкувере и стал вторым в истории 4-кратным олимпийским чемпионом по прыжкам с трамплина после финна Матти Нюкянена.

Из 9 наград 8 на счету мужчин. Единственная швейцарка, выигравшая медаль в Ванкувере — это Оливия Нобс, ставшая третьей в бордеркроссе.

Медали

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Бобслей

Бобслей 

 Мужчины

 Женщины

Скелетон

Кёрлинг 

 Мужчины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Полуфинал

 Матч за 3-е место

 Итоговое место — 3
Женщины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Полуфинал

 Матч за 3-е место

 Итоговое место — 4

Коньковые виды спорта

Конькобежный спорт 

 Мужчины

Фигурное катание 

Швейцария могла выставить двух фигуристок в одиночном катании, но от одного места отказалась.

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Спринт

 Женщины
 Спринт

Прыжки с трамплина

Сноубординг 

 Хафпайп

 Бордеркросс

 Параллельный гигантский слалом

Фристайл 

 Акробатика

 Ски-кросс

Санный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Хоккей 

 Мужчины
 Состав команды

 Групповой этап

 Квалификационный раунд

 Четвертьфинал

 Итоговое место — 8
 Женщины
 Состав команды

 Групповой этап

 Матч за 5-8 места

 Матч за 5-е место

 Итоговое место — 5

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Швейцарии в 2010 году